Il singolare del Hamburg Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma Rafael Nadal lo ha battuto in finale 7–5, 6–7(3), 6–3.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Roger Federer (finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Novak Đoković (semifinali)
  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Andy Roddick (ritiro per infortunio)
  James Blake (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Tomáš Berdych (secondo turno)

  Michail Južnyj (primo turno)
  Carlos Moyá (quarti)
  Juan Mónaco (terzo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno) 
  Andy Murray (terzo turno) 
  Paul-Henri Mathieu (primo turno) 
  Nicolás Almagro (ritiro per infortunio)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Hamburg Masters 2008
ATP Tour 2008